Jordi IX, nascut el 1721 era fill de Jordi VII d'Imerètia. Els otomans el van col·locar al tron d'Imerètia el 1741, deposant al seu germà Alexandre V d'Imerètia, però davant les protestes perses els turcs van restituir a Alexandre. A la mort de son germà el 1752 es va proclamar rei però els turcs van instal·lar a Salomó I d'Imerètia. Va morir el 1772.

Referències 

Reis d'Imerètia
Persones de Kutaissi
Morts a Geòrgia